La Gran Finale dei Campionati mondiali di triathlon del 2019 si è tenuta ad Losanna, Svizzera in data 12-16 settembre 2019.
N/D

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2019
Campionati del mondo Ironman 70.3
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2019
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2019

Campionati mondiali di triathlon
Competizioni sportive a Losanna
Triathlon nel 2019